

Села:
 Любша — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Любша — Львівська область, Стрийський район

Річка:
 Любша — річка в Київській області

Любша — гміна в Бжезькому повіті Опольського воєводства
 Любша — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Любша — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства

 Любша — річка в Польщі

Любша — річка в Ленінградській області